Barack se poate referi la: 
Barack Obama, Președintele Statelor Unite, Premiul Nobel pentru Pace (2009)
Generalul (Rez.) Ehud Barak, ministrul israelian al apărării, Prim ministru al Statului Israel.
Barack Hussein Obama, Sr., tatăl Președintelui Barack Hussein Obama al II-lea.